Battling Siki (1897-1925), boxeur franco-sénégalais ;
 Béla Síki (1923-2020), pianiste suisse d'origine hongroise ;
 Muriel Siki (née en 1955), journaliste suisse.